Ribesalbes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ribesalbes (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Ribesalbes (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar